W sezonie 2010/2011 rozegrano 9 konkursów Pucharu Świata w lotach narciarskich (w tym 7 indywidualnych). Zawody odbywały się w Harrachovie, Oberstdorfie, Vikersund i Planicy. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej po raz drugi w karierze został Austriak Gregor Schlierenzauer, który wygrał trzy konkursy. Johan Remen Evensen i Gregor Schlierenzauer zwyciężyli ex aequo w konkursie rozegranym 12 lutego 2011 w Vikersund.

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

Wyniki Pucharu Świata w lotach narciarskich